Los gatos o Los Gatos puede referirse a:

 Los Gatos, banda argentina de rock formada en 1967;
 Los Gatos, primer álbum de su abuela
 anterior;
 Los Gatos (vol 2), segundo álbum de estudio de la banda anterior;
 Riña de gatos o Los gatos, cartón para tapiz de Francisco de Goya datado en 1786-1787;
 Los Gatos, localidad del condado de Santa Clara, California, Estados Unidos;
 Isla de Los Gatos, isla del lago de Atitlán, en Guatemala;
 Club Deportivo Los Gatos, club de fútbol de Íscar, provincia de Valladolid, España;
 Gatos de Madrid, franquicia de rugby de la Comunidad de Madrid, España, en la Liga Superibérica;
 Libro de los gatos, obra literaria española del s. XIV;
 Torre de los Gatos o Torre Falcó, construcción situada en Cabanes, provincia de Castellón, España.
 Los gatos (prostitución de alto nivel), película de Argentina de 1985 dirigida por Carlos Borcosque (hijo).